SK Tatran Ždírec nad Doubravou (celým názvem: Sportovní klub Tatran Ždírec nad Doubravou) je český fotbalový klub, který sídlí ve Ždírci nad Doubravou v Kraji Vysočina. Založen byl v roce 1928 pod názvem SK Ždírec. Svůj současný název nese od roku 2013. Fotbalový oddíl působí od sezóny 2017/18 v Divizi D (4. nejvyšší soutěž). Své domácí zápasy odehrává na fotbalovém stadionu SK Tatran. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Mimo fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl Asociace sportu pro všechny (ASPV) a nohejbalu.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1928 – SK Ždírec (Sportovní klub Ždírec)
 1951 – TJ Tatran Ždírec nad Doubravou (Tělovýchovná jednota Tatran Ždírec nad Doubravou)
 1993 – SK Dekora Ždírec nad Doubravou (Sportovní klub Dekora Ždírec nad Doubravou)
 2013 – SK Tatran Ždírec nad Doubravou (Sportovní klub Tatran Ždírec nad Doubravou)

Umístění v jednotlivých sezonách (fotbal) 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1981–1983: I. B třída Východočeského kraje – sk. D
 1993–1995: I. B třída Východočeské župy – sk. D
 1999–2001: Východočeský župní přebor
 2001–2002: Divize C
 2002–2003: Přebor Kraje Vysočina
 2003–2006: Divize D
 2006–2008: Přebor Kraje Vysočina
 2008–2009: Divize D
 2009–2015: Přebor Kraje Vysočina
 2015–2016: Divize D
 2016–2017: Přebor Kraje Vysočina
 2017– : Divize D

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1928
SK Tatran
Sportovní kluby v okrese Havlíčkův Brod
Fotbal v okrese Havlíčkův Brod